Op de Paralympische Zomerspelen 2008 in Peking werden op 472 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat de medaillespiegel.

Het IPC stelt officieel geen medaillespiegel op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In de spiegel wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Atleten uit Laos, Libanon, Mongolië, Namibië, Pakistan, Papoea-Nieuw-Guinea, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore en Syrië wonnen voor hun land de allereerste Paralympische medaille. Kroatië, Mongolië, Saoedi-Arabië, Singapore en Venezuela wonnen hun eerste goud. In totaal wonnen 76 landen een medaille. 72 landen lukte dit niet.

China eindigde als eerste in de medaillespiegel, net als vier jaar eerder. Net als nu legde toen Groot-Brittannië beslag op de tweede plaats. De Verenigde Staten eindigde als derde. Voor Nederland was de 19e plaats weggelegd, voor België de 69e. Suriname won geen medaille.

Medaillespiegel 
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond.

Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij het judo naast goud en zilver ook twee keer brons wordt uitgereikt (13 onderdelen).
Bovendien eindigden een aantal zwemmers in precies dezelfde tijd op gedeelde plaatsen. Op de 100 meter rugslag, S10 deelden de Nieuw-Zeelandse Sophie Pascoe en de Zuid-Afrikaanse Shireen Sapiro het goud, waardoor er twee keer goud en geen zilver werd uitgereikt. Bij de mannen op de 100 meter vlinderslag, S11 deelden een Japanner en een Oekraïner het brons en hetzelfde deden een Amerikaanse en Canadese op de 400 meter vrije slag, S13.

Paralympische Zomerspelen 2008
2008